Sidi Slimane (en arabe :  sayidy sulaymân, équivalent de Saint ), désigne plusieurs localités du Grand Maghreb.

Algérie 

 Sidi Slimane, une commune de la wilaya d'El Bayadh ;
 Sidi Slimane, une commune de la wilaya de Tissemsilt ;
 Sidi Slimane, une commune de la wilaya de Touggourt (ex-wilaya d'Ouargla) ;

Maroc 
 Sidi Slimane, une ville de la région de Gharb-Chrarda-Beni Hssen, chef-lieu de la province de Sidi Slimane ;
 Sidi Slimane Echcharraa, une ville de la province de Berkane, dans la région de l'Oriental ;
 Sidi Slimane Moul Al Kifane, une commune rurale de la préfecture de Meknès, dans la région de Meknès-Tafilalet, comprenant le centre urbain de Haj Kaddour

Mauritanie 
 Sidi Slimane, une ville